Bieker ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Bieker (1937–2022), deutscher Schriftsteller
 Stephan Bieker (* 1968), deutscher Theater- und Fernsehschauspieler